Live in Tokyo může být:
 Live in Tokyo (album, The Crimson ProjeKCt) – koncertní album skupiny The Crimson ProjeKCt z roku 2014
 Live in Tokyo (album, Public Image Ltd) – koncertní album skupiny Public Image Ltd z roku 1983
 Live in Tokyo (album, Weather Report) – koncertní album skupiny Weather Report z roku 1974
 Live in Tokyo (album, Wishbone Ash) – koncertní album skupiny Wishbone Ash z roku 1979